Уренбаш — разъезд в Чердаклинском районе Ульяновской области. Входит в Богдашкинское сельское поселение (Ульяновская область).

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Димитровград на расстоянии примерно 12 км по прямой на восток от районного центра поселка Чердаклы.

История 
Разъезд «Уренбаш» был открыт в 1900 году на линии станция «Часовня-Пристань» (у слободы Канава) — станция «Мелекес» Волго-Бугульминской железной дороги. Назван по реке Уренбаш.

Население
Население составляло: 30 человек на 1928 год; 10 человек в 2002 году (русские 80%), 2 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 

 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 211.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.

Населённые пункты Чердаклинского района